Сан-Дзено-ді-Монтанья — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона.
 Сан-Дзено-Навільйо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія.

Див. також 

 Сан-Дзеноне